U 121 bezeichnet:
 SM U 121, ein U-Boot der deutschen Kaiserlichen Marine im Ersten Weltkrieg 
 U 121 (Kriegsmarine), ein U-Boot der deutschen Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg 

Abkürzung